Персоналии:

 Франц Зайтц (1888 — 1952) — немецкий кинорежиссёр и актёр
 Франц Зайтц (1921 — 2006) — немецкий кинорежиссёр и сценарист

 Франц фон Зайтц (1917 — 1883) — немецкий художник и театральный декоратор